Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Shelby Cannon e Alfonso González-Mora che hanno battuto in finale Mark Koevermans e Luiz Mattar 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Mark Koevermans /  Luiz Mattar (finale)
 Javier Frana /  Fernando Roese (primo turno)

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (primo turno)
 Jonathan Canter /  Bruce Derlin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP San Paolo 1990